

Sigle 
 Protein Data Bank  – archivio per dati di struttura in 3-D di proteine e acidi nucleici

Software
PDB (Palm OS)  – formato di file per eBook

Siti web
 PDB Server  – database di problemi di scacchi

Codici 
 PDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pedro Bay (Stati Uniti d'America)

Musica 
 PDB  – album discografico di Jaco Pastorius del 1986